Molekulska formula -{C20H24O2}- se može odnositi na:

 Etinil estradiol
 Eksemestan